Bœuf ist das französische Wort für Rindfleisch (und Ochse) und kommt deshalb im Namen mehrerer Gerichte vor:
 Bœuf bourguignon, Gericht aus Burgund bestehend aus Rindfleischstücken, die mit Rotwein und Karotten geschmort werden
 Bœuf Stroganoff, Ragout der klassischen Küche aus Filetspitzen vom Rind, Zwiebeln und saurer Sahne
 Bœuf Mironton, althergebrachtes französisches Rindfleischgericht

Bœuf oder Boeuf ist der Familienname folgender Personen:
 Alexis Bœuf (* 1986), französischer Biathlet
 Dominique Bœuf (* 1968), französischer Jockey
 Georges Bœuf (1937–2020), französischer Komponist
 Michel Bœuf, französischer Astronom und Asteroidenentdecker
 Pascal Le Boeuf (* 1986), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Remy Le Boeuf (* 1986), US-amerikanischer Jazzmusiker

Boeuf steht für Orte in den Vereinigten Staaten:
 Boeuf (Arkansas), im Chicot County
 Boeuf (Louisiana), im Assumption Parish